Directoire steht für:

 die letzte Regierungsform der Französischen Revolution, siehe Direktorium (Frankreich)
 eine Stilrichtung in der Kunsttischlerei dieser Zeit, siehe Directoire (Stilrichtung)
 eine Stilrichtung in der Bekleidungsmode dieser Zeit, siehe Revolutions- und Empiremode#Das Directoire